Tvillingerne bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Tvillingerne (Berg), Berg im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Tvillingerne (Insel), Insel im Nordost-Grönland-Nationalpark, Grönland